Frans Timmermans (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer
 Frans Timmermans (politicus), Nederlands politicus (PvdA, eurocommissaris, voormalig staatssecretaris van Europese Zaken en voormalig minister van Buitenlandse Zaken)